Această listă cuprinde stelele notabile  din constelația Scutum, sortate în ordinea descrescătoare a strălucirii lor.

Vezi și

Lista stelelor după constelație

Note 

 

Listă

Scutum